Бєля́єва, Біляєва — поширене російське прізвище. Чоловіча форма — Бєляєв, Біляєв.

Відомі носії:

Бєляєва 
 Беляєва (Мордвинова) Амалія Русланівна (. 1973) — російська актриса театру і кіно, радіоведуча.
 Бєляєва Галина Вікторівна ( 1961) — радянська актриса.
 Бєляєва Ганна Валеріївна (? — 2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни, що загинула в ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бєляєва Олена Григорівна (1890—1985) — українська радянська скульпторка.
 Бєляєва Ольга Олександрівна ( 1984) — українська поетеса, журналістка, співачка.
 Бєляєва Ольга Сергіївна ( 1964 —  2000) — російська акторка театру, кіно та телебачення.
 Бєляєва Раїса Андріївна — український літератор, мемуарист і кінознавець.
 Бєляєва Тетяна Іванівна — український архітектор, лауреат Державної премії СРСР.
 Бєляєва Тетяна Іллівна ( 1971) — українська самбістка та дзюдоїстка.

Біляєва 
 Біляєва Ольга Олександрівна (* 11941) — доктор медичних наук, професор.
 Біляєва Світлана Олександрівна (нар. 1946) — український археолог, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України.

Примітки 

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ